Iván Marcano Sierra, né le  à Santander, est un footballeur espagnol. Il joue au poste de défenseur central au FC Porto.

Biographie 
Iván Marcano commence le football dans sa ville natale à l'âge de 10 ans en 1997 à Racing Santander. Après avoir fait sa formation pendant 9 ans, il joue avec l'équipe réserve de Santander durant deux saisons pour un total de 32 matchs.

Carrière

En club

Racing Santander 
Le , à l'âge de 20 ans, il débute en Liga contre Almería (1-0) en rentrant à la  à la place de son compatriote San José Samuel. L'année suivante il devient le titulaire en défense central de Santander en participant à 34 matchs de championnat. Il marque son premier but en professionnel lors de la  de championnat contre RCD Majorque (1-2). Il découvre la Coupe UEFA en jouant à 5 matchs dans son intégralité.

Villarreal CF 
Lors du mercato 2009 il est transféré dans le club de Villarreal CF pour une somme de 6 M€. À partir de , il est un titulaire indiscutable dans la défense du sous-marin jaune. Avec son club, il fait un bon parcours en Ligue Europa mais se fait expulser contre VfL Wolfsburg en seizième de finale.

Prêts successifs et Rubin Kazan 
Le , il est prêté dans le club espagnol de Getafe CF. De nouveau indésirable à Villarreal, il est prêté le  en Grèce à l'Olympiakos Le Pirée pour une année. Après une saison en Grèce, son club du Villarreal CF relégué en , il est acheté 6 millions d'euros par le club russe du Rubin Kazan.

FC Porto 
Marcano rejoint les Dragons de Julen Lopetegui à l'été 2014. Barré dans un premier temps par Bruno Martins Indi, il gagnera au fil de la saison 2014-2015 sa place dans le onze titulaire au profit du néerlandais. Il dispute son premier match lors d'un derby de Porto contre le Boavista FC, le , qui se soldera sur un score nul et vierge (0-0). Il inscrit son premier but la saison suivante, le , face au CF Os Belenenses pour le compte de la  journée du championnat national (4-0).

En sélection nationale 
Iván Marcano est appelé le  en sélection espoirs contre la Finlande (2-0) en étant titulaire.

Statistiques

Palmarès 
 Olympiakos Le Pirée
 Champion de Grèce en 2012 et 2014.
 Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2012.
 FK Rubin Kazan
 Vainqueur de la Supercoupe de Russie en 2012.
 FC Porto
 Champion du Portugal en 2018, 2020 et 2022.
 Vice-champion du Portugal en 2015, 2017 et 2021.
 Vainqueur de la Coupe du Portugal en 2020 et 2022.
 Finaliste de la Coupe du Portugal en 2016.
 Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2022.
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2023.

Références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1987
Naissance à Santander
Footballeur cantabre
Footballeur espagnol
Joueur du Racing de Santander
Joueur du Villarreal CF
Joueur du Getafe CF
Joueur de l'Olympiakos
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du FC Porto
Joueur de l'AS Rome